Unter Amphilochius finden sich folgende Personen:

 Amphilochius von Ikonium
 Amphilochius von Pochayiv
 Amphilochius von Sida